Torschiedsrichter gibt es in folgenden Sportarten:
 
 im Fußball, siehe Fußballschiedsrichter#Torschiedsrichter
 im Handball, siehe Handballschiedsrichter